Кастри может означать:

 Кастри — столица государства Сент-Люсия и его главный экономический центр.
 Кастри (приход) — один из одиннадцати приходов (единица административно-территориального деления) государства Сент-Люсия.
 Кастрион (Теспротия) — село в Греции.
 Кастри (Сирос) — древнее поселение близ села Халандриани на Сиросе.
 Кастри, Кристиан де (1902—1991) — французский бригадный генерал; командующих французской армией в Битве при Дьенбьенфу.
 Кастри, Шарль де (1727—1801) — маршал Франции, морской министр.

 См. также
 Де-Кастри — посёлок и порт в России